{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (69701) - || 1998 HP49 || 30 april 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (69702) - || 1998 HP57 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69703) - || 1998 HQ63 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69704) - || 1998 HS69 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69705) - || 1998 HM70 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69706) - || 1998 HJ77 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69707) - || 1998 HP79 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69708) - || 1998 HX85 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69709) - || 1998 HH87 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69710) - || 1998 HR88 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69711) - || 1998 HA89 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69712) - || 1998 HV90 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69713) - || 1998 HB98 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69714) - || 1998 HR98 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69715) - || 1998 HG104 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69716) - || 1998 HG105 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69717) - || 1998 HH108 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69718) - || 1998 HH116 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69719) - || 1998 HY119 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69720) - || 1998 HW120 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69721) - || 1998 HJ125 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69722) - || 1998 HO127 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69723) - || 1998 HV129 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69724) - || 1998 HF133 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69725) - || 1998 HA137 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69726) - || 1998 HR144 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69727) - || 1998 HD145 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69728) - || 1998 HG145 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69729) - || 1998 HE149 || 25 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69730) - || 1998 HF149 || 25 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69731) - || 1998 HP152 || 22 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69732) - || 1998 JE || 1 mei 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69733) - || 1998 JS2 || 1 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69734) - || 1998 KF1 || 18 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69735) - || 1998 KB7 || 22 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69736) - || 1998 KT7 || 23 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69737) - || 1998 KS12 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69738) - || 1998 KL16 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69739) - || 1998 KX19 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69740) - || 1998 KK26 || 22 mei 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69741) - || 1998 KR43 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69742) - || 1998 KD44 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69743) - || 1998 KG53 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69744) - || 1998 KM56 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69745) - || 1998 KR57 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69746) - || 1998 KC58 || 28 mei 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69747) - || 1998 KD58 || 28 mei 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69748) - || 1998 KG59 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69749) - || 1998 MZ1 || 21 juni 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (69750) - || 1998 MA5 || 19 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69751) - || 1998 MV17 || 22 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69752) - || 1998 ME32 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69753) - || 1998 ML34 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69754) Mosesmendel || 1998 MM39 || 26 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69755) - || 1998 MQ40 || 26 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69756) - || 1998 OY3 || 24 juli 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (69757) - || 1998 OD7 || 28 juli 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69758) - || 1998 OP10 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69759) - || 1998 OT10 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69760) - || 1998 PR || 15 augustus 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (69761) - || 1998 QM4 || 21 augustus 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (69762) - || 1998 QS5 || 23 augustus 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (69763) - || 1998 QH9 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69764) - || 1998 QS10 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69765) - || 1998 QN12 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69766) - || 1998 QZ19 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69767) - || 1998 QA20 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69768) - || 1998 QF24 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69769) - || 1998 QM24 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69770) - || 1998 QN26 || 24 augustus 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (69771) - || 1998 QT32 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69772) - || 1998 QU32 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69773) - || 1998 QT34 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69774) - || 1998 QN41 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69775) - || 1998 QK46 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69776) - || 1998 QB49 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69777) - || 1998 QJ49 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69778) - || 1998 QM53 || 20 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69779) - || 1998 QZ53 || 19 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69780) - || 1998 QG55 || 27 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69781) - || 1998 QL59 || 26 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69782) - || 1998 QF60 || 26 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69783) - || 1998 QC67 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69784) - || 1998 QP70 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69785) - || 1998 QU71 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69786) - || 1998 QS77 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69787) - || 1998 QH80 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69788) - || 1998 QY85 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69789) - || 1998 QS87 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69790) - || 1998 QM88 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69791) - || 1998 QG89 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69792) - || 1998 QS96 || 19 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69793) - || 1998 QV96 || 19 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69794) - || 1998 QM104 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69795) - || 1998 RA3 || 13 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69796) - || 1998 RV5 || 15 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (69797) - || 1998 RF6 || 14 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69798) - || 1998 RU11 || 13 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69799) - || 1998 RD12 || 14 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69800) - || 1998 RD13 || 14 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten